Хвощинский — фамилия, белорусский вариант — Хвашчынскі, украинский — Хващинський.

 Хвощинские — два древних дворянских рода.

 Хвощинский, Александр Дмитриевич  - майор артиллерии, городничий (1789-1801) г. Ирбита Пермской губернии.
 Хвощинский, Владимир Васильевич (1856—?) — русский офицер и общественный деятель, член III Государственной думы от Нижегородской губернии.
 Хвощинский, Георгий Николаевич (1878—1928) — российский и советский военачальник, генерал-майор, с 1895 г. — Головкин-Хвощинский.
 Хвощинский, Павел Кесаревич (1792—1852) — генерал-лейтенант, директор Полоцкого кадетского корпуса.

См. также 
 Хвощ
 Хвощеватка